Tamás Szalai – astronomo ungherese (1985-)
 Tamás Szalai – bassista ungherese
 Tamás Szalai – calciatore ungherese (1980-)
 Tamás Szalai – calciatore ungherese (1984-)
 Tamás Szalai – canoista ungherese (1988-)